Amir ibn al-Tufayl (VI secolo–VII secolo) – militare e poeta arabo
 Ibn Tufayl (1105-1185) – scrittore, filosofo e teologo arabo della Spagna islamica
 Tufayl ibn Amr (...–633) – militare e capo tribù arabo